Тарування — нанесення шкали відповідності між певним показанням приладу (наприклад, положенням стрілки) і значенням вимірюваної  величини. Синонім слова  градуювання.
 Тарування — процес перевірки показань приладів (встановлення величин  похибок приладів) за допомогою інших контрольних приладів (див. Калібрування).
 Тарування — спосіб визначення точної ваги за допомогою  ваг, на одну з шальок яких кладуть тарний вантаж.

Посилання 

 Большая советская энциклопедия